Пётр Пу́шкин:
 Пушкин, Пётр Калинович (1691—1744) — русский офицер, затем действительный тайный советник и директор Морской Академии в Санкт-Петербурге.
 Пушкин, Пётр Михайлович (?—1684) — стольник (1636) и воевода.
 Пушкин, Пётр Петрович (?—1661) — стольник (1652).
 Пушкин, Пётр Петрович (1644—1692) — военный и государственный деятель.